Gilliesia može označavati:
 Gilliesia (Plantae) Lindl., biljni rod iz porodice Amaryllidaceae.
 Gilliesia (Animalia) Peters & Edmunds, rod kukaca iz porodice Leptophlebiidae.